Первый дивизион Мальты 1945/1946 () — 31-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1945/1946
Мальта
Мальта
1945 год на Мальте
1946 год на Мальте